Ataneq bezeichnet:
 Ataneq (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ataneq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ataneq (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland